CWP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Campbellpore (Pakistan)